The Adventure Company — подразделение DreamCatcher Interactive, основной издатель квестов. Самой первой изданной игрой была The Cameron Files: Secret at Loch Ness, выпущенная в 2002 году. The Adventure Company работала с различными издателями: Kheops Studio, THQ, Microïds, Cryo Interactive и Her Interactive.

Изданные игры 
 Agatha Christie: And Then There Were None
 Agatha Christie: Murder on the Orient Express Agatha Christie: Evil Under the Sun Amerzone Atlantis: The Lost Tales (Rerelease) Atlantis II: Beyond Atlantis (Rerelease) Atlantis III: The New World (Rerelease) Atlantis IV: Evolution Atlantis V: The Sacred Legacy Aura: Fate of the Ages The Black Mirror Broken Sword: The Sleeping Dragon The Cameron Files: Secret at Loch Ness The Cameron Files: The Pharaoh’s Curse The Crystal Key Dark Fall Dark Fall: Lights Out Dead Reefs Dracula: Origin ECHO: Secrets of the Lost Cavern Evidence: The Last Ritual The Experiment The Hardy Boys: The Hidden Theft Keepsake Martin Mystère: Operation Dorian Gray (другое название — Crime Stories)
 The Messenger
 Missing: Since January
 Mysterious Journey II
 The Moment of Silence
 Nancy Drew
 Next Life
 Nibiru: Age of Secrets
 Outcry
 Post Mortem
 Return to Mysterious Island
 ROTS-1 Riddle of the Sphinx
 ROTS-2 The Omega Stone
 Sam & Max Season One
 Safecracker: The Ultimate Puzzle Adventure
 Schizm: Mysterious Journey Sentinel: Descendants in Time (другое название — Realms of Illusion)
 Secret Files: Tunguska Secret Files 2: Puritas Cordis Still Life Syberia Treasure Island Voyage: Inspired by Jules Verne''

Примечания

Ссылки 
 The Adventure Company — официальный сайт

Компании, основанные в 2002 году
Производители компьютерных игр Канады
Издатели компьютерных игр